Rehova, albániai falu Berat megyében, Skrapar községben
Rehova, albániai falu Berat megyében, Poliçan községben
Rehova, albániai falu Korça megyében, Kolonja községben
Rehova, albániai falu Korça megyében, Korça községben